Magoi (gr. Μάγοι, Plural von Μάγος Magos) steht für:
 in altgriechischen Quellen: zoroastrische Gelehrte, auch iranisch-medische Priesterkaste, siehe Magier (Religion)
 die antiken Sterndeuter in der Bibel, siehe Heilige Drei Könige

Magoi (zu japanisch Koi ‚Karpfen‘)
 Wildkarpfen, die Urform des Karpfen, siehe Koi

Siehe auch: Magier